Das Unibet Masters 2015 war ein Einladungsturnier im Dartsport und wurde vom 31. Januar bis zum 1. Februar 2015 zum dritten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Austragungsort war zum ersten Mal das ArenaMK in Milton Keynes.

Titelverteidiger war James Wade. Sieger wurde Michael van Gerwen, der das Turnier zum ersten Mal gewinnen konnte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in der 1. Runde war ein best of 19 legs. Im Finale ein best of 21 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Insgesamt wurden £ 200.000 an Preisgeldern ausgeschüttet und damit £ 40.000 mehr als im Vorjahr. Das Preisgeld wurde unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:

Da es sich um ein Einladungsturnier handelt, wurden die erspielten Preisgelder bei der Berechnung der PDC Order of Merit nicht berücksichtigt.

Qualifikation 
Für das Masters 2015 waren die 16 erstplatzierten Spieler der Order of Merit qualifiziert.

Setzliste

Ergebnisse

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum übertrug der Sender Sport1 die Veranstaltung. Die Sender ist auch in Österreich über Kabel und Sat zu empfangen.

International wurden alle Spiele zudem durch die PDC auf pdc.tv direkt übertragen.

Trivia 
 Die Spieler wurden von den „Walk-on girls“ Daniella Allfree und Charlotte Wood auf die Bühne begleitet.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 Turnierverlauf auf dartn.de

Einzelnachweise 

2015
Dartveranstaltung 2015
Dartwettbewerb in Milton Keynes